O Bank BSU ou Bank BSU Cooperative é um banco regional suíço localizado em Uster, cantão de Zurique. Foi fundada em 1836 como um banco de poupança do distrito Uster e em 1892 foi registrada usando o nome Sparkasse des Bezirkes Uster como uma cooperativa. Desde 2012, o banco usa seu nome atual.

Em 2001 foi aberta uma filial em Dübendorf e em 2008 na Volketswil.

Serviços 
O foco da BSU está em

 banco de varejo
 empréstimos hipotecários
 Banco privado
 serviços bancários para pequenas e médias empresas, etc.

Emprega cerca de 40 pessoas e o total do balanço foi de 977 milhões de francos suíços em 2015.

O Banco BSU é um banco regional independente da holding RBA.

Referências 
Artigo contém texto traduzido do Bank BSU na Wikipedia alemã, recuperado em 7 de março de 2017.

Ligações externas 

 Página inicial em alemão

Empresas fundadas em 1836
Bancos da Suíça